Kobylí ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Kobylí, Gemeinde im Okres Břeclav
 Kobylí (Pustá Rybná), Ortschaft in der Gemeinde Pustá Rybná, Okres Svitavy
 Kobylí, Wüstung bei Popelín, Okres Jindřichův Hradec
 Kobylí a Plchov, Ortsteil der Gemeinde Bystřice u Benešova, Okres Benešov
 Kobylí u Krnova, Ortschaft von Krnov, Okres Bruntál